

Persone 
 Adriana Faranda – brigatista italiana, militante delle Brigate Rosse durante gli Anni di piombo
 Francesco Faranda – avvocato, politico e giurista italiano, deputato per due legislature al Parlamento del Regno d'Italia
 Giuseppe Faranda – medico, politico e antifascista italiano

Altro 
 Banca Faranda – banca italiana con sede a Palermo
 Palazzo Faranda – palazzo storico di Palermo